Schiedel ist der Name von
Schiedel (Neukirchen/Pleiße), Ortsteil von Neukirchen/Pleiße
Zschornau-Schiedel, Ortsteil von Kamenz; siehe Schiedel (Kamenz)
Friedrich Schiedel (1913–2001), deutscher Unternehmer; siehe Friedrich-Schiedel-Literaturpreis
 Heribert Schiedel, Pseudonym des österreichischen Autors Andreas Peham
Schiedel (Unternehmen), Österreich